Касас-де-Ласаро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Население —  человек (на  год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Альбасете